dźwignia – maszyna prosta
 dźwignia – chwyt w sztukach walki
 „Dźwignia” – miesięcznik artystyczno-literacki

Zobacz też 
 dźwignia finansowa
 dźwignia łączna
 dźwignia operacyjna
 dźwignia przepustnicy
 dźwignia zmiany biegów